"Saratov" pode significar:

 Saratov, cidade russa
 Oblast de Saratov, província russa
 PFK Sokol Saratov, clube de futebol russo

Desambiguações de topônimos